Jméno a příjmení Roman Procházka má více nositelů:

 Roman Procházka (fotbalista) (* 1989) – slovenský fotbalista
 Roman Procházka (zpěvák) – český zpěvák a kytarista, člen kapely Divokej Bill
 Roman Procházka (politik) (* 1968) – český politik, člen ANO 2011